

Cinema 
You Are Not Alone – titolo statunitense del film del 1978 Du er ikke alene, diretto da Lasse Nielsen e Ernst Johansen
Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone – film del 2007 diretto da Hideaki Anno

Musica 
You Are Not Alone – album dei Kinetics & One Love del 2012
You Are Not Alone – album di Mavis Staples del 2010
You're Not Alone – singolo dei Modern Talking del 1999
You Are Not Alone – singolo di Michael Jackson del 1995

Pagine correlate 
You're Not Alone